La Fossa ima više značenja:
 La Fossa, Arezzo
 La Fossa, Bologna
 La Fossa, Bolzano
 La Fossa, L'Aquila